Шестой номер посева — Каролина Плишкова — чемпионка турнира.

Сеянные 

  Тимея Бабош (Четвертьфинал)
  Хезер Уотсон (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова (Четвертьфинал)
  Габриэла Дабровски (Второй раунд)
  Сильвия Нирич (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Титул)
  Настя Колар (Второй раунд)
  Камила Сильва ''(Первый раунд)

<ol start="9">
 Сатиэ Исидзу ''(Второй раунд)
 Марина Заневская ''(Третий раунд)
 Юлия Путинцева ''(Второй раунд)
 Яна Чепелова ''(Второй раунд)
 Тамара Чурович ''(Первый раунд)
 Ульрикке Эйкери ''(Первый раунд)
 Чжэн Сайсай ''(Первый раунд)
 Яна Бучина ''(Третий раунд, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия